Plaats in Indonesië
 Ngepeh (Bandung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Ngepeh (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngepeh (Tugu), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java